Podhradie può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Podhradie, comune del distretto di Topoľčany, nella regione di Nitra
Podhradie, comune del distretto di Prievidza, nella regione di Trenčín
Podhradie, comune del distretto di Martin, nella regione di Žilina